Тур Катара () — шоссейная многодневная велогонка проходившая в первых числах февраля в Катаре. Первая гонка была проведена в 2002 году, до 2007 года она состояла из пяти этапов, затем из шести. С 2009 года также проводится женская гонка из трёх этапов, сразу перед или после мужской. Равнинный рельеф маршрута позволяет спринтерам бороться за победу в общем зачёте, также они разыгрывают классификацию по очкам.

В 2017 году гонка вошла в календарь UCI World Tour, но была отменена по финансовым причинам ещё до начала сезона.

Призёры

Генеральная классификация

Вторичные классификации

Победы на этапах

Победительницы женского Тура 
 2009:  Кирстен Вилд (Cervélo TestTeam)
 2010:  Кирстен Вилд (Cervélo TestTeam)
 2011:  Эллен ван Дейк (HTC Highroad Women)
 2012:  Юдит Арндт (Greenedge-Ais)
 2013:  Кирстен Вилд (Team Argos-Shimano)
 2014:  Кирстен Вилд (Team Giant-Shimano)
 2015:  Лиззи Армитстед (Boels-Dolmans)
 2016:  Трикси Воррак (Velocio-SRAM)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  
 Тур Катара на Cycling Archives
 Женский Тур Катара на Cycling Archives

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2002 года
Международные спортивные соревнования в Катаре
Велогонки в Катаре